Bosznia-Hercegovina
Donji Dabar falu Sanski Most községben Una-Sana kantonban
Gornji Dabar falu Sanski Most községben Una-Sana kantonban

 Horvátország
Dabar falu Hrvace községben, Split-Dalmácia megyében
Dabar falu Otocsán községben, Lika-Zengg megyében
Crni Dabar falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében
Došen Dabar falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében
Ravni Dabar falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében

 Szlovákia
Dabar (Dobroč) falu a Besztercebányai kerületben, a Losonci járásban.